Pagès ist das katalanische Wort für Landwirt, abstammend aus dem Lateinischen pagensis (abgeleitet von pagus mit dem Suffix -ensis). 

Pagès ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Pagès, französischer Autor 
 Amadeu Pagès (1865–1952), katalanischer Schriftsteller
 Amédée Pagès (1865–1952), französischer Romanist, Katalanist und Mediävist
 Antoni Pagès i Codina (1918–2007), katalanischer Musiker und Komponist
 Benjamin Pagès (* 1986), französischer Fußballschiedsrichterassistent
 Bernard Pagès (* 1940), französischer Bildhauer und Grafiker 
 Bonaventura Pagès i Carrère (1806–1868), französischer Politiker
 Edmond Pagès (1911–1987), französischer Radrennfahrer
 Émile Pagès, Pseudonym von Louis Bergeron (Schriftsteller) (1811–1890), französischer Dramatiker 
 Émile Pagès (1893–1963), französischer Romancier 
 Étienne Joseph Louis Garnier-Pagès (1801–1841), französischer Politiker
 Évelyne Pagès (1942–2011), französische Journalistin und Radiomoderatorin
 Francesc Pagès (1962–2007), spanischer Meeresbiologe
 Francesc Pagès i Cabañeras, spanischer Künstler
 Francesc Pagès i Serratosa (1852–1899), katalanischer Bildhauer 
 François Pagès (1740–1792), französischer Marineoffizier, Abenteurer und Entdecker
 François Xavier Pagès (1745–1802), französischer Schriftsteller, Historiker und Politiker 
 Frédéric Pagès (* 1950), französischer Journalist und Schriftsteller, siehe Jean-Baptiste Botul 
 Georges Pagès (1867–1939), französischer Historiker 
 Henry Bordes-Pagès, französischer Manager
 Joan Pagès, Jurist und Politiker
 Josep Pagès i Rejsek, katalanischer Autor 
 Josep Pous i Pagès (1873–1952), katalanischer Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Joseph Pagès (1754–1814), französischer General
 Jules Pagès (1867–1946), US-amerikanischer Künstler
 Louis-Antoine Garnier-Pagès (1803–1878), französischer Politiker
 Luc Pagès (* 1968), französischer Fotograf
 Lluís Millet i Pagès (1867–1941), katalanischer Komponist und Musiker
 Max Pagès (1926–2018), französischer Psychologe und Hochschullehrer
 Manuel Pagès i Mercader (1883–1968), katalanischer Politiker
 Pierre Marie François Pagès (1740–1792), französischer Marineoffizier, Abenteurer und Forschungsreisender
 René Pagès (1911–2001), französischer Politiker
 Philippe Robert Louis Pagès, eigentlicher Name von Richard Clayderman (* 1953), französischer Pianist
 Robert Pagès (1919–2007), französischer Psychologe und Soziologe 
 Rosa Regàs i Pagès, spanische Verlegerin und Autorin, siehe Rosa Regàs
 Salvador Casañas i Pagès (1834–1908), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Barcelona
 Vicenç Pagès i Jordà (1963–2022), katalanischer Schriftsteller
 Yves Pagès (* 1963), französischer Romancier 
 Xavier Pagès i Corella (* 1971), katalanischer Komponist und Dirigent

Pagès steht für:
 Ball Pagès, Tanz
 Pa de pagès, katalanisches Brot

Siehe auch:
 Pages
 Pagés